Kroton kan syfta på:

Crotone – en italiensk stad vars antika grekiska namn var Kroton
Kroton – en krukväxt, se Codiaeum variegatum

Se även
Croton